Das Tuks International I 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Pretoria. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 29. März bis 5. April 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Pretoria